Pot-pourri peut désigner plusieurs choses.
 En gastronomie, c'est un ragoût composé de diverses viandes variées et cuites ensemble et accompagnés de légumes.
 En botanique, un pot-pourri est un mélange de plantes et de fleurs séchées odorantes.
 En musique, un pot-pourri est un enchaînement de plusieurs extraits de chansons diverses.
 Pot-Pourri est un groupe australien de comédie musicale, d'opéra, de musique classique et de cabaret.